Marie Francouzská může být:

Dcery francouzských králů:
 Marie Francouzská (1145–1198), dcera Ludvíka VII. 
 Marie Francouzská (1224), dcera Filipa II. Augusta 
 Marie Francouzská (1344–1404) – dcera Jana II. 
 Marie Francouzská (1393–1438), dcera Karla VI.
 Marie Francouzská (1444–1473), levoboček Karla VII. 
 Marie Francouzská (1450–1470), levoboček Ludvíka XI. 

Ostatní:
 Marie de France, středověká básnířka